Maschinenbauschule steht für

 Königliche Vereinigte Maschinenbauschule Elberfeld-Barmen, eine der Vorläufer-Einrichtungen der Bergischen Universität Wuppertal
 Königliche höhere Maschinenbauschule (Altona), im heutigen Stadtteil Altona in Hamburg